Colonia de la Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia de la Cruz, San Luis Potosí, ort, Ahualulco, 
 Colonia de la Cruz, Guanajuato, ort, Jaral del Progreso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar